

Pessoas
Bertrand Russell — um dos mais influentes matemáticos, filósofos e lógicos que viveram no século XX.
Jason Russell —  cineasta, coreógrafo e ativista, fundador da ONG Invisible Children, Inc.

Localidades

Russell (Arkansas)
Russell (Iowa)
Russell (Kansas)
Russell (Kentucky)
Russell (Minnesota)
Ou ainda:
Russell Springs

Desambiguações de sobrenomes